XIX Igrzyska Azjatyckie – zawody sportowe państw azjatyckich, które odbędą się w dniach 10–25 września 2022 w Hangzhou w Chińskiej Republice Ludowej. Swój udział zgłosiło 45 reprezentacji.

Linki zewnętrzne 
 IA 2022 na stronie Olimpijskiej Rady Azji 

!